Viperina puede referirse a:

 el nombre común de la planta Scorzonera hispanica; o
 el nombre común de la planta Echium vulgare.